Bosnië-Herzegovina
 Kamensko (Olovo), een plaats in de gemeente Olovo, Bosnië-Herzegovina

Bulgarije
 Kamensko (Soungourlare), een plaats in de Bulgaarse gemeente Soungourlare

Kroatië
 Kamensko (Trilj), een plaats in de Kroatische gemeente Trilj
 Kamensko (Vrbovsko), een plaats in de Kroatische gemeente Vrbovsko

Montenegro
 Kamensko (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić